Натуральне число 886
 886 рік до нашої ери
 886 рік нашої ери